Адилжан Акбаров (; род. 23 августа 1933) — советский, узбекский педагог. Народный учитель СССР (1983).

Биография 
Адилжан Акбаров родился в Балыкчинском районе Узбекистана.

В 1951 году окончил 10-е профессионально-техническое училище в Андижане, в 1955 — Ташкентский индустриальный техникум, в 1971 — Андижанский педагогический институт (заочно). 

С 1955 года — мастер производственного обучения в 10-м профессионально-техническом училище в Андижане, с 1971 по 1996 год — учитель специальных предметов в Андижанском машиностроительном лицее. Созданный им чертёжный кабинет — самый образцовый в республике. Этот экранированный кабинет оснащён различными наглядными пособиями и дидактическими материалами.

Награды и звания 
 Народный учитель СССР (1983)
 Знак «Отличник профессионально-технического образования Узбекистана» (1969)

Примечания

Литература 
 

Выпускники вузов Узбекистана
Делегаты XIX конференции КПСС